De FIM MotoGP Rookies Cup 2018 was het twaalfde seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telde 12 wedstrijden, verdeeld over zeven raceweekenden. De eerste wedstrijd werd op 5 mei op het Circuito Permanente de Jerez verreden. De laatste wedstrijd van het seizoen werd op 23 september op het Motorland Aragón verreden.

Kalender

Coureurs

Resultaten

Externe link 
 Officiële website

2018
Motorsport in 2018